Le championnat de France de Scrabble classique interclubs est organisé par la FFSc depuis 2010. Il rassemble des équipes de trois joueurs d'un même club, qui ont remporté leurs championnats régionaux respectifs. L'équipe championne est qualifiée d'office pour l'édition suivante en plus d'une autre équipe de son comité régional. 

Les interclubs se déroulent sur un après-midi en cinq parties. Les joueurs de chaque équipe sont classés (1, 2, 3) selon leur cote au classement international de Scrabble classique. Un match consiste en 3 rencontres entre les joueurs des deux clubs : joueurs 1, 2 et 3 de chaque équipe entre eux. Sauf match nul, le résultat du match est donc de 2-1 ou 3-0, la victoire rapporte 3 points, la défaite 1 point. En cas d'égalité de points de match, ce sont le nombre de victoires, puis le goal average qui servent de départage.

Les éditions 2020 et 2021 ont été annulées du fait de la pandémie de Covid-19. En 2022, l'épreuve fait son retour avec une nouvelle formule sur 2 jours et 12 parties et est dorénavant open.

Palmarès 

Semi-rapides